António da Fonseca Carvão Paim da Câmara pode referir-se a qualquer uma das seguintes personalidades:
António da Fonseca Carvão Paim da Câmara, 1.º barão do Ramalho (1765-1838), 1.º barão do Ramalho
António Tomé da Fonseca Carvão Paim da Câmara (1808-1864), militar e político, filho do anterior;
António da Fonseca Carvão Paim da Câmara, 2.º barão do Ramalho (1836-1907), 2.º barão do Ramalho, governador civil dos Distritos de Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, filho do anterior e neto do 1.º barão do Ramalho;
António da Fonseca Carvão Paim da Câmara (1864-1931, filho do anterior, governador civil de Angra do Heroísmo (1906)

Ligações externas
A família Carvão na Enciclopédia Açoriana

Desambiguação